Marie Luisa Toskánská (Maria Luisa Annunziata Anna Giovanna Giuseppa Antonietta Filomena Apollonia Tommasa; 31. října 1845, Florencie – 27. října 1917, Hanau) byla rakouská arcivévodkyně, toskánská princezna a kněžna Isenburg-Büdingen.

Život 
Narodila se jako osmá dcera velkovévody Leopolda II. Toskánského a jeho druhé manželky princezny Marie Antonie Sicilské. Jejími prarodiči z otcovy strany byli velkovévoda Ferdinand III. Toskánský a princezna Luisa Marie Amélie Tereza Neapolsko-Sicilská. Jejími prarodiči z matčiny strany byli král František I. Sicilský a Marie Isabela Španělská. Pokřtěna byla v baptisteriu při Lateránské bazilice sv. Jana ve Florencii.

Dne 27. dubna 1859 byla nucena se svou rodinou uprchnout z Florencie z důvodu vypuknutí Druhé italské války za nezávislost. Po skončení její otec odstoupil z velkovévodského postu, rodina zůstala v českém exilu v Brandýse nad Labem a v Ostrově nad Ohří, a vlády se nakrátko ujal její bratr Ferdinand IV. Toskánský.

Dne 31. května 1865 se Brandýse nad Labem vdala za prince Karla Isenburg-Büdingen, který byl synem prince Viktora Alexandra Isenburg-Büdingen a princezny Marie Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
Meli spolu 9 dětí:
 1. Leopold Wolfgang (10. 3. 1866 Offenbach am Main – 30. 1. 1933 Mnichov), sňatek s princeznou Olgou Sasko-Výmarsko-Eisenašskou a později s hraběnkou Marie Eckbrecht Dürckheim-Montmartin
 I. ⚭ 1902 princezna Olga Sasko-Výmarsko-Eisenašský (8. 9. 1869 Stuttgart – 12. 1. 1924 Berchtesgaden)
 II. ⚭ 1924 hraběnka Mariez Dürckheim-Montmartinu (27. 10. 1880 Mnichov – 14. 12. 1937 Bad Homburg)
 2. Antonie (10. 2. 1867 Offenbach am Main – 13. 8. 1943 Birstein), svobodná a bezdětná
 3. Marie (24. 6. 1868 Birstein – 19. 3. 1919 Berlín), svobodná a bezdětná
 4. František Josef (1. 6. 1869 Birstein – 15. 9. 1939 Frankfurt nad Mohanem)
 ⚭ 1896 princezna Frederika Solms-Braunfels (29. 3. 1873 Bonn – 21. 4. 1927 Hanau)
 5. Karel Josef (18. 2. 1871 Offenbach am Main – 6. 1. 1951 Rapallo)
 ⚭ 1895 Berta Lewis (16. 3. 1872 New Orleans – 22. 4. 1939 Rapallo)
 6. Viktor (29. 2. 1872 Offenbach am Main – 4. 2. 1946 Berlín)
 ⚭ 1908 Leontina Rohrer, svobodná paní z Rombachu (27. 1. 1886 Ostrov – 7. 11. 1950 Berlín)
 7. Alfons (6. 2. 1875 Offenbach am Main – 22. 4. 1951 Langenselbold), sňatek s hraběnkou Pauline Beaufort-Spontin
 ⚭ 1900 hraběnka Paulina Beaufort-Spontinová (8. 11. 1876 Paříž – 11. 12. 1955 Langenselbold)
 8. Alžběta (18. 7. 1877 Birstein – 28. 9.1943 Hadamar), sňatek s Georgem Beyerem
 ⚭ 1919 Georg Beyer (29. 2. 1880 Mohuč – 13. 5. 1941 Hadamar)
 9. Adelaida (31. 10. 1878 Birstein – 4. 3. 1936 Dourgne, Tarn), svobodná a bezdětná

Zemřela 27. října 1917 v Hanau.

Tituly a oslovení 
31. října 1845 - 31. května 1865: Její císařská a královská Výsost Marie Luisa arcivévodkyně rakouská, princezna toskánská, princezna uherská a česká
31. května 1865 - 27. října 1917: Její císařská a královská Výsost Marie Luisa kněžna Isenburg-Büdingen

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Toskánští Habsburko-Lotrinkové
Rakouské princezny
Toskánské princezny
Isenburg-Büdingen
Narození v roce 1845
Narození 31. října
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1917
Úmrtí 27. října
Úmrtí v Hanau
Ženy